Kerygmachela kierkegaardi — вид вымерших членистоногих из класса Dinocarida. Известны по остаткам примерно 50 особей, найденным в кембрийских отложениях на Земле Пири (лагерштетт Сириус-Пассет, север Гренландии). Общая длина тела Kerygmachela kierkegaardi составляла около 17,5 см. На переднем конце тела располагалась пара крупных конечностей, несущих по четыре крупных отростка. Грудной (торакальный) отдел представлен 11 сегментами, на каждом из которых находились пара боковых лопастей и пара ходных ног. Небольшой, трапециевидной формы задний отдел тела нёс пару длинных членистых хвостовых шипов.

Родовое название образовано от  — «возвещение» и  — «клешня» и связано с развитым строением передних конечностей; видовой эпитет kierkegaardi дан в честь датского философа Кьеркегора ().

Примечания

Литература 
 Budd G. E. (1993). A Cambrian gilled lobopod from Greenland. Nature 364(6439): 709. .
 Budd G. E. (1999). The morphology and phylogenetic significance of Kerygmachela kierkegaardi Budd (Buen Formation, Lower Cambrian, N Greenland). Transactions of the Royal Society of Edinburgh: Earth Sciences 89: 249—290. .
 Информация о Kerygmachela kierkegaardi на сайте peripatus.gen.nz.

Dinocarida
Членистоногие кембрийского периода
Фоссилии, описанные в 1993 году
Фоссилии Гренландии
Кьеркегор, Сёрен